Alejandro Corona es un nombre de varón que puede hacer referencia a:

 Alejandro Corona, un músico mexicano.
 Alejandro Corona, un futbolista mexicano.
 Alejandro Corona, un actor venezolano.